Osoby o tym nazwisku:
 Elif Elmas – macedoński piłkarz
 Ömer Elmas – turecki zapaśnik, olimpijczyk

Inne:
 Elmas – miejscowość i gmina we Włoszech